

Filosofia 
Pneumatica – sinonimo di Pneumatologia in filosofia

Scienza 
Pneumatica – branca della fisica che studia il trasferimento di forze mediante l'utilizzo dell'aria compressa.
Chimica pneumatica – ramo della chimica che si occupa dei gas
 Pneumatica – opera di Erone di Alessandria
 Scuola pneumatica – corrente della medicina dell'antichità